

Partecipazioni olimpiche

  nel spada a squadre
  nel spada individuale

Note

Voci correlate
Sportivi con il maggior numero di partecipazioni olimpiche
Scherma ai Giochi della XVII Olimpiade
Scherma ai Giochi della XVIII Olimpiade

Collegamenti esterni 
 

Vincitori di medaglia d'argento olimpica per il Regno Unito